Jahre est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1891-1982), magnat de l'expédition norvégien
 (1907-1998), armateur et officiel sportif norvégien
Tuulikki Jahre (née en 1951), coureuse cycliste suédoise

Homonymie de patronyme
Patronyme norvégien